Азиатские игры, называемые также Азиада — спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета. Медали присуждаются в каждом виде: золотая — за первое место, серебряная — за второе, бронзовая — за третье.

Соревнования начинаются парадом национальных Олимпийских комитетов, представляющих свою страну. Государственный флаг и гимн сопровождают церемонию награждения. Используются таблицы, показывающие число медалей, выигранных каждой страной.

Согласно членству в ОСА, в Азиаде участвуют все расположенные в Азии общепризнанные страны, кроме имеющих бо́льшие азиатские части России, Турции, расположенных в Азии почти полностью Азербайджана, Грузии, расположенных в Азии полностью Армении, Кипра, Израиля и имеющего меньшую азиатскую часть Египта. Членами ОСА также являются частично-признанные Тайвань, Палестина и китайские территории с особым статусом Гонконг, Макао. Тайвань участвует как «Китайский Тайбэй».

Семнадцатые игры прошли в Инчхоне, Южная Корея с 19 сентября по 4 октября 2014 года. Восемнадцатые игры прошли в Джакарте и Палембанге, Индонезия с 18 августа по 2 сентября 2018 года.

История

Дальневосточные игры 

Азиатские игры произошли от маленьких спортивных соревнований. Дальневосточные игры-чемпионат были созданы, чтобы показать единство и сотрудничество между тремя странами: Японской империей, Филиппинами и Китайской республикой. Первые такие игры были проведены в Маниле в 1913 году. Другие азиатские страны приняли участие позже. Эти игры были прерваны в 1938 году, когда Япония вторглась в Китай и начала экспансию в Тихоокеанском регионе.

Возникновение Азиатских игр 
После Второй мировой войны несколько стран Азии получили независимость. Многие новые страны пожелали устроить новый вид соревнований, что помогло бы укрепить взаимопонимание. В августе 1948 года в ходе Четырнадцатых Олимпийских игр в Лондоне Индийский Олимпийский комитет предложил главам азиатских спортивных команд обсудить идею проведения Азиатских игр. Они согласились создать «Азиатскую Атлетическую Федерацию». В феврале 1949 года она была формально создана и названа «Федерацией Азиатских игр». Было решено провести Первые Азиатские игры в Нью-Дели. Игры прошли в марте 1951 года, участвовали спортсмены 11 стран. В программу Игр были включены лёгкая и тяжёлая атлетика, велоспорт, баскетбол.

Преобразование Федерации 
В 1962 году в Федерации возникли разногласия по поводу принятия Тайваня и Израиля. Принимавшая игры Индонезия была против принятия этих стран в Федерацию.
В 1970 году Южная Корея не смогла провести игры из-за угрозы безопасности со стороны Северной Кореи, игры проводились в Бангкоке — столице Таиланда, с использованием корейских средств. В 1973 году возникли разногласия в связи с признанием США и некоторыми странами Тайваня и Арабской национальной оппозиции в Израиле. В 1977 году Пакистан не смог провести игры из-за военного переворота в Пакистане. Игры снова были перенесены в Бангкок.

После этих происшествий Национальные Олимпийские комитеты Азии решили изменить устав Федерации Азиатских игр. Было создано новое объединение, названное Олимпийский совет Азии. Этот совет следит за играми с 1986 года.

Тайвань был принят, но следуя стандартам МОК называется «Китайским Тайбэем». Израиль был исключён и включён в европейские соревнования.

Расширение 
На игры 1994 года несмотря на возражения некоторых стран ОСА пригласил бывшие советские республики: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

В 2007 году Австралии отказали во вступлении в ОСА, так как она входит в Национальные олимпийские комитеты Океании (а c 2015 года участвует в Тихоокеанских играх).

В 2010 году на Азиатских играх был впервые представлен крикет.

Представитель КНДР в Международном олимпийском комитете Чан Ын 20 февраля 2018 г. сообщил, что КНДР может провести зимние Азиатские игры в 2021 году совместно с Республикой Корея. Также Чан Ын отметил, что соревнования могли бы пройти на горнолыжном курорте Масикрён, расположенном на территории КНДР.

Список летних Азиатских игр

Общий медальный зачёт

Список видов спорта 
В программу включаются виды спорта, культивируемые в не менее чем 6 странах Азии, 4 из которых участвуют в очередных играх.

 Академическая гребля — с 1982 года
 Бадминтон — с 1962 года
 Баскетбол — всегда
 Бейсбол — с 1994 года
 Бильярд — с 1998 года
 Бодибилдинг — 2002—2006 годы
 Бокс — с 1954 года
 Борьба — с 1954 года
 Боулинг — 1978 год, с 1986 года
 Водное поло
 Велоспорт — 1951 год, с 1958 года
 Волейбол — с 1958 года
 Гандбол — с 1982 года
 Гимнастика — с 1974 года
 Гольф — с 1982 года
 Гребля на байдарках и каноэ — с 1990 года
 Дзюдо — с 1986 года
 Кабадди — с 1990 года
 Карате — с 1994 года
 Конный спорт — 1982—1986 годы, с 1994 года
 Крикет — с 2010 года
 Лёгкая атлетика — всегда
 Настольный теннис — 1958—1966 годы, с 1974 года
 Парусный спорт — 1970 год, с 1978 года
 Плавание — всегда
 Регби-7 — с 1998 года
 Самбо — с 2014 года
 Сепактакрау — с 1990 года
 Сквош — с 1998 года
 Современное пятиборье — 1994 год, 2002 год
 Софтбол — с 1990 года
 Софт-теннис — с 1994 года
 Спортивные танцы — с 2010 года
 Стрельба из лука — с 1978 года
 Стрельба — с 1954 года
 Теннис — 1958—1966 годы, с 1974 года
 Триатлон — с 2006 года
 Тэквондо — с 1986 года
 Тяжёлая атлетика — 1951—1958 годы, с 1966 года
 Ушу — с 1990 года
 Фехтование — 1974—1978 годы, с 1986 года
 Футбол — всегда
 Хоккей на траве — с 1958 года
 Шахматы — с 2006 года

Другие Азиатские игры 
Помимо собственно Азиатских игр проводятся также Зимние Азиатские игры (с 1986 года), Азиатские игры в помещениях (с 2005 года по нечётным годам), Пляжные Азиатские игры (с 2008 года по чётным годам), а также региональные (Центральноазиатские, Восточноазиатские, Южноазиатские, Юговосточноазиатские и Западноазиатские).

Примечания

Ссылки 
 Игры на сайте Олимпийского совета Азии

Азиатские игры